Лига чемпионов КАФ 2006 — 10-й розыгрыш турнира (42-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей в пятый раз завоевал клуб «Аль-Ахли» из Египта.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 
Проигравшие в третьем раунде перешли в Кубок Конфедерации КАФ 2006.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
RSSSF

2006